Gaio Cesare è il nome di tre membri della dinastia giulio-claudia:
Gaio Cesare, figlio di Marco Vipsanio Agrippa e Giulia maggiore, adottato da Augusto;
Gaio Cesare, figlio morto infante di Germanico Giulio Cesare e Agrippina maggiore;
Gaio Cesare "Caligola", figlio di Germanico Giulio Cesare e Agrippina maggiore, imperatore romano.

Per altri membri della gens Iulia, vedi:
Gaio Giulio Cesare